Il doppio del torneo di tennis Odlum Brown Vancouver Open 2009, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitori Kevin Anderson e Rik De Voest che hanno battuto in finale 6–4, 6–4 Ramón Delgado e Kaes Van't Hof.

Eric Butorac e Travis Parrott erano i detentori del titolo, ma solo Butorac ha partecipato in coppia con Scott Lipsky, ma ha perso nel 1º turno contro Alex Kuznetsov e Ryan Sweeting.

Teste di serie

 Eric Butorac /  Scott Lipsky (primo turno)
 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (primo turno)

 Prakash Amritraj /  Aisam-ul-Haq Qureshi (primo turno) 
 Colin Fleming /  Ken Skupski (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 
 

Odlum Brown Vancouver Open 2009